Mistralestes arcensis — викопний вид травоїдних плацентарних ссавців родини Zhelestidae, що існував наприкінці крейди (85-70 млн років тому).

Скам'янілості 
Фрагмент нижньої щелепи із зубами знайдені у муніципалітеті Вітроль у департаменті Буш-дю-Рон на півдні Франції.

Філогенія

Примітки 

Викопні ссавці
Ссавці крейдяного періоду
Вимерлі тварини, описані 2013